Senneterre kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Senneterre (ort), Québec, Abitibi-Témiscamingue, 
 Senneterre (socken), kommun i Québec, Abitibi-Témiscamingue, 
 Senneterre (stad), kommun i Québec, Abitibi-Témiscamingue, 

Robotskapade Kanadaförgreningar